Карл Штре́кер ( и ) — немецкие фамилия и имя. Известные носители:
 Штрекер, Карл (1858—1934) — немецкий физик и инженер-электротехник.
 Штрекер, Карл (1861—1945) — немецкий филолог.
  (1862—1933) — немецкий писатель и критик.
 Штрекер, Карл (1884—1973) — немецкий генерал-полковник.